

Osoby o imieniu Cochise 
 Cochise – wódz Apaczów

Geografia USA 
 Cochise – hrabstwo w stanie Arizona

Muzyka 
 Cochise – singiel zespołu Audioslave
 Cochise – polska grupa muzyczna